Di seguito è riportata la classifica dei 50 calciatori che hanno raccolto più presenze complessive nelle varie edizioni della Coppa Italia.

Classifica generale
Elenco aggiornato al 2 febbraio 2023 (in grassetto i calciatori disputanti l'edizione attuale).

Classifica dei calciatori militanti in Coppa Italia 
Di seguito l'elenco dei 10 calciatori militanti nella Coppa Italia 2022-2023 che hanno raccolto più presenze.

Classifica delle presenze in Coppa Italia con un'unica squadra 
In grassetto sono indicati i calciatori tuttora militanti in Coppa Italia 2021-2022 con la squadra in oggetto.

Record di presenze per squadra

Classifica di panchine in Coppa Italia 
Di seguito è riportata la classifica dei 20 allenatori che nella storia della Coppa Italia hanno collezionato più panchine. In grassetto sono riportati gli allenatori tuttora militanti in Coppa Italia, in corsivo gli allenatori ancora attivi, ma che non disputano l'edizione attuale.

Record di panchine per squadra

Note

Voci correlate 
 Classifica dei marcatori della Coppa Italia
 Marcatori della Coppa Italia
 Albo d'oro della Coppa Italia

Collegamenti esterni 
 

presenze
Liste di calciatori